Burgemeester, bepaalde bestuursfunctionaris op lokaal niveau
Kleine burgemeester, zeevogel die ook wel burgemeester wordt genoemd
Grote burgemeester, zeevogel die ook wel burgemeester wordt genoemd
Onderdeel in de kapconstructie van een molen
Nachtburgemeester, een onofficiële titel voor iemand met een toonaangevende rol in het nachtleven
Meneer de burgemeester (Samson en Gert), een personage uit de Vlaamse televisiereeks Samson & Gert